Hand in Hand (Dune) - single van Dune
 Hand In Hand Meerhout - voormalige voetbalclub in België
 Hand In Hand Hoepertingen - voetbalclub in België
 Hand In Hand (film)
 Hand In Hand (groepering) - Belgische groepering